11950 Morellet – asteroide della fascia principale
 André Morellet – economista, enciclopedista e traduttore francese